Марёвский район — административно-территориальная единица (район) в Новгородской области Российской Федерации. В рамках организации местного самоуправления в его границах функционирует Марёвский муниципальный округ (до марта 2020 года — муниципальный район).

Административный центр — село Марёво.

География 
Район расположен на юге Новгородской области. На севере и северо-востоке он граничит с Демянским, северо-западе — Старорусским, на западе с Поддорским, и на юго-западе — с Холмским районами Новгородской области. Также граничит с Тверской областью: на юге Андреапольским, а юго-востоке Пеновским и Осташковским районами.

Площадь района — 1818,69 км². Высшая точка района и области — гора Дубки, высотой 299,6 м, близ административной границы с Тверской областью, в 4 км к юго-востоку от деревни Манцы, в 2,5 км к северо-западу от деревни Володарское в Пеновском районе Тверской области.

Основные реки — Пола, Марёвка.

История 
До ликвидации губерний и образования областей в 1927 году:

 Первоначальное название волость Морёва Деревской пятины Земли Новгородской (в 1478 году присоединена к Московской Руси).
 В конце XV века волость подвергалась неоднократному нападению литовских войск, а с 1612 по 1617 год находилось под литовско-шведской оккупацией.

Морёвская волость:
 c 1702 года в составе Новгородского уезда Ингерманландской и Санкт-Петербургской губерний.
 c 1727 года в составе Старорусского уезда Новгородской провинции.
Однако с XIX века волость стала называться Моисеевской. С 1824 года в составе Демянского уезда Новгородской губернии
 1921 года в составе Северо-Западной области.

С августа 1927 года — Молвотицкий район Новгородского округа Ленинградской области с центром в селе Молвотицы. В состав район вошли следующие сельсоветы бывшего Демянского уезда:
 из Велильской волости: Аполецкий, Гвоздовский, Руницкий, Устьевский, Фёдоровщинский, Ямской
 из Моисеевской волости: Бродский, Жабенский, Липьевский, Лукошкинский, Моисеевский, Новорусский, Окороковский, Черенковский, Шашковский
 из Молвотицкой волости: Бутьковский, Дѐмкинский, Кожинский, Конищевский, Линьевский (Линский), Луговской (Луговский, Лугский), Молвотицкий, Пуповский.

В ноябре 1928 года Бутьковский сельсовет был переименован в Любенский, Кожинский — в Мамоновщинский, Ямской — в Велильский. Образованы Манцовский, Марёвский, Намошинский, Новодеревенский и Одоевский с/с. Упразднены Гвоздовский, Бродский, Дёмкинский, Жабенский, Конищенский, Лукошинский, Моисеевский, Окороковский, Черенковский и Шашковский с/с. 10 декабря Устьевски с/с был передан в Холмский район Великолукского округа.

По постановлению ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года Новгородский округ был упразднён, а район перешёл в прямое подчинение Леноблисполкому.

С 6 сентября 1941 года до 1942—1943 годов Молвотицкий район был оккупирован немецко-фашистскими войсками.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 февраля 1944 года райцентр Молвотицкого района был перенесён из села Молвотицы в село Марёво.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 года была образована Новгородская область и Молвотицкий район вошёл в её состав.

8 июня 1954 года были упразднены Горный, Манцовский и Новорусский с/с.

30 декабря 1956 года Новорусский с/с был восстановлен.

12 апреля 1961 года был упразднён Руницкий с/с. 4 августа упразднён Намошский с/с.

1 февраля 1963 года Молвотицкий район был упразднён, а территория вошла в состав Демянского сельского района (кроме Аполецкого с/с, который вошёл в Холмский сельский район).

30 декабря 1966 года район в составе Новгородской области был восстановлен, как Марёвский район. В его состав вошли следующие сельсоветы, переданные из Демянского района: Велильский, Горный, Липьевский, Луговской, Любенский, Мамоновщинский, Марёвский, Молвотицкий, Новодеревенский, Новорусский, Одоевский и Фёдоровщинский.

2 декабря 1968 года был образован Намошский с/с.

29 декабря 1976 года были упразднены Намошский и Одоевский с/с.

12 сентября 1984 года был образован Моисеевский с/с и упразднён Фёдоровщинский с/с.

Население 

Марёвский муниципальный район — один из трёх самых малонаселённых районов Новгородской области.

Административно-муниципальное устройство 

В Марёвский район в рамках административно-территориального устройства входят 4 поселения как административно-территориальные единицы области.

В рамках муниципального устройства, одноимённый Марёвский муниципальный район включал 4 муниципальных образования со статусом сельских поселений:

Областным законом от 11 ноября 2005 года № 559-ОЗ на территории района было образовано 6 поселений как административно-территориальных единиц области. 1 января 2006 года в рамках муниципального устройства Областным законом от 17 января 2005 года N 401-ОЗ на территории муниципального района было образовано 6 сельских поселений как муниципальных образований.

12 апреля 2010 года вступил в силу областной закон № 699-ОЗ, упразднивший Горное и Липьевское сельские поселения (поселения).

В марте 2020 года все сельские поселения Марёвского муниципального района были упразднены и объединены в Марёвский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Марёвском районе 139 населённых пунктов.

Экономика 
По основным показателям социально-экономического развития Марёвский муниципальный район в 2012 году имеет самые низкие показатели в области среди муниципальных районов

Промышленность 
 Лесозаготовка и производство пиломатериалов.

Сельское хозяйство 
 1 сельскохозяйственная организация;
 3 крестьянских (фермерских) хозяйства;
 1847 личных подсобных хозяйств населения.

Экономическая политика 
С 1997 года в Марёвском муниципальном районе, наряду с Батецким, Волотовским и Поддорским, действует льготный налоговый режим для товаропроизводителей.

Транспорт 
Общая протяженность дорог −317,3 км .

 асфальтированные — 101,29 км
 гравий — 96,73 км
 грунтовые — 37,6 км
 дороги общего пользования местного значения — 81,7 км

Марёвский район имеет автомобильное сообщение:
 Марёво — Великий Новгород (через Демянск, потом на [Старая Русса|Старую Руссу] или Яжелбицы) — 234 км
 Марёво — Осташков — 100км
 Марёво — Холм — 84 км
 Марёво — железнодорожная станция Лычково (через Демянск) — 94 км

Культура 
 9 клубных учреждений;
 12 библиотек;
 Дом народного творчества;
 Музей краеведения
 «МБУДО Марёвская музыкальная школа».

Достопримечательности

Природа 
Ландшафтный объект «Городец», памятники природы: каньон реки Марёвки у деревни Одоево, клюквенное болото «Велильское», «Красный бор», пейзажный парк «Хлебалово», петля реки Полы у деревни Любно, сосновые боры у деревень Антоново и Карцево по дороге Марёво — Брод.

Археология 
 2 городища;
 2 селища;
 24 курганных группы;
 5 курганов;
 10 жальников;
 2 кургано-жальничных могильника;
 24 сопки;
 7 групп сопок.

Архитектура и градостроительство 
 церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Марёво;
 церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Велилы;
 Усадьба «Федяевщина» — парк с. Велилы;
 Усадебный парк — д. Заселье;
 Усадебный парк — д. Одоево;
 Усадьба Шамшева, парк — д. Одоево;

Известные люди 
 Белов, Иван Леонович — Герой Советского Союза.
 Петров, Григорий Петрович — Герой Советского Союза
 Щемелёв, Николай Фёдорович — Герой Советского Союза.
 Храброва (Кушнарева), Анна Гавриловна — Орден "Отечественной войны 2 степени, Медаль «За отвагу», Медаль «За боевые заслуги», Медаль «За победу над Германией», Медаль «За победу над Японией»

Примечания

Ссылки 
 Сайт районной администрации
 
 Экономическая справка
 
 Административно-территориальное деление (историческая справка)